Emmers ist der Familienname folgender Personen:

Hans-Dietrich Emmers (1944–2009), deutscher Badmintonspieler
Marc Emmers (* 1966), belgischer Fußballspieler